Десант на гору Яфсадж 17 июня 1986 года — боестолкновение советских войск в годы Афганской войны (1979—1989) в ходе общевойсковой операции «Манёвр» 9 июня — 14 июля 1986 года с большим числом понесённых жертв.

Операция «Манёвр» 

Операция под кодовым названием «Манёвр» проводилась в три этапа — с 9 июня по 14 июля 1986 на широком фронте равнинного и горного участков северо-восточных провинций Кундуз, Тахар и Бадахшан, частями и соединениями 40-й Армии и правительственных войск ВС ДРА с привлечением значительных сил и средств ОКСВА и ВС ДРА.

Цель общевойсковой армейской операции состояла в проводке транспортных колонн с военными, гражданскими и гуманитарными грузами в Файзабад, до расположения 860-го отдельного мотострелкового полка и удалённых уездов провинции Бадахшан.

По существу решалось два вопроса, первый — обеспечения материальными средствами гарнизона отдельного мотострелкового полка, расположенного на удалении от войск 40-й армии и, второй — продовольственная гуманитарная помощь местному населению в труднодоступных горных районах провинции Бадахшан.

Учитывая, что фактический контроль над данными провинциями находился в руках антиправительственных сил, проводка колонн до города Файзабад развертывалась в «масштабную армейскую общевойсковую операцию»
Командование операцией осуществлял заместитель командующего 40-й Армии генерал-майор Кондратьев Г. Г., общее руководство операцией — начальник оперативной группы Минобороны СССР генерал Армии В. И. Варенников.

По плану операции на втором этапе сформированная группировка войск должна была совершить отвлекающий манёвр, заключающийся в высадке воздушного тактического десанта и нанесении ударов по вскрытым разведкой местам дислокации противника в горных районах прилегающих к трассе Кундуз—Талукан—Файзабад, тем самым, блокировать их выход на коммуникации и транспортные колонны.

Действия 783-го разведывательного батальона на I этапе 
На первом этапе операции «Маневр» с 15 июня 1986 года майор П. В. Корытный, с 783-м отдельным разведывательным батальоном, совершил марш в район проведения операции восточнее города Кундуз. Далее на участке зелёной зоны между городами Кундуз и Ханабад, а также в районе Талукан силами своего ОРБ совместно с афганскими правительственными силами выполнил задачи по очистке от диверсионных групп и формирований оппозиции, угрожавших движению колонн по маршруту «Кундуз—Талукан—Файзабад».

К исходу 15 июня подразделения ОРБ майора П. В. Корытного, согласно боевой задаче, охватили с юга-востока столицу провинции Тахар город Талукан, завершив силами 201-й дивизии его полное окружение. Выполнив задачи первого этапа операции «Маневр», майор П. В. Корытный получил приказ: 783-го ОРБ ранним утром 16 июня 1986 года на бронетехнике совершить пятикилометровый марш в южном направлении, сосредоточиться в предгорьях уезда Ишкамыш провинции Тахар, где пополнить запасы боеприпасов, продовольствия и заправить боевую технику.

Далее получив новую боевую задачу совместно с подразделениями инженерно-саперного батальона 201-й мотострелковой дивизии по сухому руслу реки совершить 30-километровый марш в южном направлении в горный район 15 км северо-восточнее кишлака Ишкамыш, прикрыть главные силы 40-й Армии, а также обеспечить развертывание в горной долине центров боевого управления 40-й Армии и 201-й дивизии, а также двух площадок подскока вертолётных десантов.

Действия 783-го разведывательного батальона на II этапе 
На втором этапе операции с 16-22 июня тактический воздушный десант 783-го разведывательного батальона под командованием майора Корытного П. В. в авангарде батальонов 201-й дивизии был высажен на горные участки районов Ишкамыш и Хост-О-Ференг, примыкающих к трассе Кундуз — Файзабад с целью ликвидации членов вооруженных формирований «Исламского общества Афганистана», подконтрольных Ахмад Шах Масуду и разгрома вскрытых разведкой органов тыла, базовых районов со складами вооружения и боеприпасов.

Десант был также призван отвлечь живую силу противника на горном участке и исключить выход на прилегающие к трассе равнинные районы, для атак на колонны. На рассвете 16 июня в предгорьях уезда Ишкамыш с двух площадок подскока началась погрузка десанта — около 90 человек из состава 783-го отдельного разведывательного батальона и приданных сил всего порядка 120 человек. Разбившись на десантные группы по 12 человек с полной амуницией, приступили к погрузке на вертолёты Ми-8, заполнив 10 «бортов».
По команде все «борта» поднялись в воздух и парами пошли в район десантирования. Через 15-20 минут полетного времени началось снижение для десантирования. Первыми зависли четыре «вертушки» — маленькая площадка больше не вмещала. При подлете была отчетливо слышна стрельба, стало ясно, что высадка десанта осуществляется под плотным огнем противника. Для высадки десанта летчики выбрали тесную площадку именно этого отрога горной гряды, окруженной главенствующими высотами, с которых по вертолетам, и по десанту был открыт безостановочный огонь. Лучше бы не высаживали. Однако им надлежало выполнить приказ. Можно ли назвать везением малый размер площадки десантирования, на которой уместились всего четыре вертолёта, два из которых были немедленно сбиты у земли?
При подлёте к месту десантирования, по ошибке пилота головной машины, высадка произошло в 17 километрах от запланированного места, непосредственно на огневые позиции противника:…В связи с ошибкой вертолетчиков, батальон был высажен в 17 км от запланированной точки высадки непосредственно на огневые средства противника. В образовавшемся котле батальон попал под шквальный огонь с сопредельных высот. Один вертолет был сбит.

В ходе ожесточённого, продолжительного боя погибло 21 и ранено 40 человек личного состава батальона и приданных ему подразделений. Вертолётчик, по вине которого была допущена ошибка высадки, получил 10 лет тюрьмы
Летчик, командир первого Ми-8, впоследствии четырежды раненный в бою, до последнего сохранял управление машиной, под шквальным огнем высадил десант, чем спас жизнь 12 разведчикам и экипажу. Убедившись, что десант покинул борт, командир объятого пламенем вертолета и бортовой техник, впоследствии также получивший тяжелое ранение, выпрыгнули на площадку и вместе с разведчиками приняли бой.

Подбитый выстрелом из гранатомёта, Ми-8 за считанные минуты сгорел дотла. Высаженный десант занял круговую оборону и вступил в бой. Исходя из сложившейся обстановки, командир эскадрильи принял решение прекратить десантирование и отдал приказ остальным бортам возвращаться на площадку подскока.
Высадив группу десанта на площадку подскока, Ми-8 убыли на заправку топливом. Вертолёт с майором Корытным П. В., потеряв возможность высадиться вместе с батальоном, вернулся из района боевых действий, назад на площадку подскока.

К тому моменту десант четырёх бортов — (это 45-50 человек) вёл ожесточенный бой с превосходящими силами противника, неся потери, сдерживая натиск и попытки окружения.
Начальник штаба ОРБ, авиа-наводчик, командир огнеметной роты и другие были в укрытии среди огромных валунов без средств связи, а командиры 1-й и 3-й разведывательных рот были ранены уже на начальном этапе боя, замполит 3-й разведывательной десантной роты погиб.
в этот момент началась высадка десантных групп подразделений 149-го мотострелкового полка.

Корытный ожидающий в течение 2 часов вылета на КП дивизии находясь рядом с выносной гарнитурой, слышал доклады командованию операцией командиром взвода разведчиков, управляющего боем и владеющим обстановкой на плацдарме, к тому момент уже раненным в ступню. В данной ситуации майору П. В. Корытному только и оставалось, что слушать, подбадривать комвзвода и обещать скорое прибытие, просить держаться и беречь людей. По истечении долгих двух часов П. В. Корытный с остатками 783-го ОРБ вновь погрузились в вертолёты другой эскадрильи и отправились на выручку разведывательному батальону.

Перед погрузкой в вертолёт комбат получил информация о том, что один из вертолётов Ми-8 с десантом 783-го ОРБ был сбит и упал в районе не планируемой согласно боевой задачи высадки ОРБ. Для спасения и эвакуации экипажа сбитого вертолёта, были высланы два вертолёта, один из которых по техническим причинам также был потерян. Подлетев к плацдарму, комбат в иллюминатор увидел, что внизу идёт бой. Вертолёт ушел за склон и завис на высоте 3-4-х метров над кручей. Напуганный участью двух подбитых Ми-8, борттехник начал спешно выталкивать разведчиков в люк. Комбат П. В. Корытный пытался заставить пилотов снизиться ещё, однако сам понял: есть угроза зацепить винтами склон. Выбросив с бортов ящики с боеприпасами, прибывшие группы с комбатом ОРБ, высадились.

Узнав о высадке командира 783-го ОРБ майора П. В. Корытного, разведчики облегченно вздохнули. Вслед за бортом комбата высадились и оставшиеся группы десанта. Оценив обстановку, майор с батальоном сместился выше по склону. Метрах в тридцати, покосившись на бок, стоял второй подбитый вертолет, с прострелянного бака большой струей бил керосин. Желая запалить вертушку, «духи» вели по Ми-8 интенсивный прицельный огонь трассирующими патронами.

Командир вертолётной эскадрильи впоследствии понял, что его головные «вертушки» высадили десант совсем в другом месте, но спасая свою участь, скрыл данный факт и не доложил командованию. Учитывая, что удары штурмовой авиации Су-25 перед началом десантирования наносились по плановым площадкам высадки, а не по ошибочно выбранной летчиком Ми-8 и подконтрольной противнику, высадка групп первого эшелона 783-го ОРБ привела к тяжелым последствиям. Лишь через два часа в ходе второго вылета летчики уже других экипажей, следуя в районы высадки, обнаружили на одном из склонов два сбитых вертолета Ми-8, один из которых сгорел. Увидели также наших разведчиков, ведущих тяжелый оборонительный бой.

«окончательно осознал, что десантирование подразделений 783-го ОРБ было ошибочно произведено в другом месте, как выяснилось потом, в 16 км север-восточнее отметки 2540 горы Яфсадж, утвержденного планом операции заданного района. Эта ошибка сыграла роковую роль в неуспехе действий батальона. Фактически десант был высажен на главные огневые средства базового района — на участок стрельбища по подготовке снайперов учебного центра мятежников, подконтрольного полевому командиру партии Исламское общество Афганистана (ИОА) Кази Кабиру (Мохаммад Кази Кабир Марзбон), о чём наши войска не знали»

окончательное осознание, что десантирование подразделений 783-го ОРБ было ошибочно проведено в другом месте, как выяснилось потом, в 16 км север-восточнее отметки 2540 горы Яфсадж, утвержденного планом операции заданного района. Эта ошибка сыграла роковую роль в неуспехе действий батальона. Фактически десант был высажен на главные огневые средства базового района — на участок стрельбища по подготовке снайперов учебного центра мятежников, подконтрольного полевому командиру партии Исламское общество Афганистана (ИОА) этническому узбеку — Кази Кабиру
(Мохаммад Кабир Марзбон), о чём наши войска не знали.

С заходом солнца огонь стих. По приказу комбата, всех раненных и убитых укрыли в более или менее безопасном месте. Среди погибших были командир сожженного вертолета Ми-8, военный корреспондент газеты ТуркВО, замполит разведывательно-десантной роты, другие разведчики ОРБ и бойцы приданных подразделений.

Дождавшись полной темноты, майор П. В. Корытный со связистами обошел все позиции, на месте уточняя задачи. Он принял решение под покровом ночи с группой разведчиков подняться вверх, к господствующей вершине площадки десантирования, и предпринять попытку выбить «духов» с первого рубежа горной гряды, чтобы с рассветом как-то переломить ход боя. Однако, едва комбат начал выдвижение, начальник связи доложил, что его разыскивает руководитель операции. На КП армии и дивизии продолжали ошибочно считать, что десант высажен правильно, пока командир ОРБ по радио не убедил их в том, что они находятся совсем в другом месте.

Ночью формирования мятежников подтянули свежие силы и с восходом солнца открыли непрерывный, усиливающийся огонь, в том числе из минометов. Разведчики, также ударили приданным минометом, но количество мин было ограничено — не более двух десятков штук. Огонь достиг высокой плотности. Число раненных стремительно росло, оказание первой медицинской помощи в условиях непрекращающегося огня было сложным, вода и боеприпасы на исходе.

В этой ситуации напрашивалось только одно решение — вызов авиации для нанесения бомбовых ударов по занимаемым противником господствующим высотам и непосредственно по перевалу, с тем чтобы в дальнейшем под прикрытием дыма и пыли посадить вертолеты Ми-8 для сброса боеприпасов, погрузки раненых и убитых. П. В. Корытный понимал — отступление вниз по ущелью привело бы ещё большим потерям.

В сложившейся ситуации майор Корытный П. В. просил командование об авиационной поддержке. Аккумуляторы садились, слышимость ухудшилась до минимума. Пытаясь улучшить слышимость, майор вытащил радиостанцию из окопчика и поставил на бруствер. На какое-то время связь улучшилась. Но в этот момент, снайпер, судя по всему — давно пристрелявшийся и ожидающий своего шанса, выпустил в командира пулю. Она вошла навылет в голову, пронзив глаз и висок.
«Видать, потерял боевую бдительность, а вражеский снайпер не растерялся, Много пуль за службу в Афганистане просвистело над головой. Видимо, это судьба»

Только утром 18 июня в действительный район боя были направлены штурмовики СУ-25 и боевые вертолеты МИ-24, которые десантом были наведены на цели. После ударов мятежники стали покидать район операции. Появилась, наконец, возможность эвакуировать раненых и убитых. Их, оказалось много. О ранении командира 783-го ОРБ доложили командованию операции. После доклада командованию операцией об обстоятельствах и характере ранения комбата ОРБ, спустя короткое время, прилетела долгожданная пара штурмовиков СУ-25 и нанесла бомбо-штурмовой удар по целеуказаниям майора П. В. Корытного. 

Вслед за Су-25 под прикрытием двух вертолетов МИ-24 села пара вертолетов Ми-8, и началась эвакуация убитых и раненных. Комбата в числе других разведчиков эвакуировали вертолётом. Подошедшее подкрепление, прочесывая ущелья, обнаружило трупы мятежников, много оружия и боеприпасов. Но все указывало на то, что ночью, основным силам мятежников всё же удалось ускользнуть через перевал на Талукан, либо через отрог, который вел в ущелье Явур и далее на Ишкамыш.

В сводную тактическую группировку 201-й мсд входили:
 4 мотострелковых батальона от 149-го гвардейского мотострелкового полка, 122-го и 395-го мотострелковых полков;
 783-й отдельный разведывательный батальон (далее по тексту 783-й орб)
 сводный артиллерийский дивизион от 998-го артиллерийского полка;
 подразделения 541-го отдельного инженерно-сапёрного батальона (541-й ОИСБ), 252-го отдельного батальона связи, 636-го батальона материального обеспечения;
 114-я отдельная огнемётная рота.

По свидетельству начальника разведки 40-й Армии генерал-майора Кокорина Вадима Алексеевича, высадка десанта произошла в 8 километрах северо-западнее к горе Яфсадж, то есть ближе к исходной площадке погрузки десанта.
Майор П. В. Корытный в своём интервью журналу Минобороны РФ «Армейский сборник» в феврале 2016 сообщил, что

Командир 2-й вертолётной эскадрильи 335-го ОБВП майор Лаптев Олег Георгиевич, в машине которого находился командир 783-го ОРБ, заметив при подлёте к площадке десантирования, что по 4 вертолётам зависшим над небольшой площадкой противником ведётся плотный огонь из зенитных средств. Все 4 вертолёта высадили десант. При этом 1 вертолёт был сбит на подлёте, но командир вертолёта сумел посадить горящий вертолёт и высадить десант до разрушения машины.
Командир эскадрильи принимает решение немедленно прекратить дальнейшую высадку десанта. Несмотря на требования командира 783-го ОРБ, продолжить высадку, командир эскадрильи разворачивает все машины обратно на исходную площадку погрузки десанта.

 Последствия ошибки высадки 
В результате ошибки командира головного вертолёта который вывел эскадрилью не на гору Яфсадж, а в совершенно другое место, о наличии противника в котором не было никак разведданных, вертолёты попали под плотный зенитный огонь противника. В данном районе находились основные силы полевого командира Кази Кабира.
При высадке было десантировано около 40-45 разведчиков 783-го ОРБ, к которым присоединился экипаж сбитого вертолёта. Все они оказались зажатыми между позициями противника, часть из которых находилась выше их на каменной гряде, а другая часть противника обстреливала их снизу из кишлака. Десант был вынужден занять оборону с двух сторон.
На эвакуацию экипажа сбитого вертолёта 335-го ОБВП отправилась пара вертолётов поисково-спасательного обеспечения 181-го отдельного вертолётного полка (181-й овп). При заходе на посадку с одной из машин произошла техническая неполадка и вертолёт разбился. Экипаж выжил.

 Действия командира 783-го ОРБ 
По возвращению на исходную площадку капитан Корытный требует от начальства немедленной повторной отправки остатков 783-го ОРБ на выручку окружённых подчинённых. Начальство отказывает ему, объясняя тем что нарушается запланированный порядок десантирования других подразделений и нехваткой вертолётов. Ожидание решения начальства об отправке подкрепления затянулось на несколько часов. Всё это время Корытный поддерживал связь с окружённым подчинёнными. По истечении нескольких часов начальство предоставляет Корытному высвободившиеся вертолёты для переброски личного состава. Корытный с остатками батальона высаживается на том же месте где высадилась первая часть батальона и принимает на себя руководство боем по обороне на два направления:
…Я организовал отправку боеприпасов тем, кто десантировался первым и вёл огонь по духам, засевшим вверху на перевале, а также вниз в ущелье по дувалам, где было замечено передвижение «духов»
По его указанию организуется сбор убитых и раненых в относительно безопасное место, где последним оказывается медицинская помощь.
Весь световой день прошёл в огневом противостоянии с противником. К ночи капитан Корытный принимает решение о частичной смене позиции. Под покровом темноты он отправляет один взвод выбить противника с части каменной гряды выше порядков батальона и организует на занятой позиции свой наблюдательный пункт. За ночь противник также провёл перегруппировку и с наступлением следующего дня перешёл к миномётному обстрелу позиций батальона.

Майор П. В. Корытный неоднократно запрашивал поддержку авиации для ударов по перевалу и господствующим высотам и последующего подвоза воды и боеприпасов и эвакуации раненых и убитых. Но руководство операции отказывает ему в этих запросах мотивируя это тем что его батальон находится на минимальной дистанции соприкосновения с противником. В ходе боя при плотном огне противника П. В. Корытный получает сквозное пулевое ранение головы, но продолжает руководить боем.

По его настойчивым требованиям на следующий день 18 июня командование оказывает авиационную поддержку окружённому батальону: позиции противника были атакованы парой Су-25 и Ми-24. Под их прикрытием пара Ми-8 подбросила воду и боеприпасы и эвакуировала раненых и убитых. В числе эвакуированных был и майор майор П. В. Корытный.

 Подход подкрепления 
Оставшись без командира, остатки 783-го ОРБ продолжали бой ещё сутки. В течение всего 18 июня они отражали напор противника.
На следующий день 19 июня ему на выручку были отправлены один мотострелковый батальон и разведывательная рота от 149-го гв.мсп, подошедшие с южной стороны по ущелью, и переброшенные с другого участка боевых действий, подразделения 4-го десантно-штурмового батальона'' 56-й огдшбр, высаженные с вертолётов на противоположном склоне ущелья, приблизительно в полдень. С подходом подкрепления противник покинул свои позиции.

Итоги боя 
В результате ошибки командира головного вертолёта, десантирование 783-го ОРБ привело к тяжёлым последствиям. Группы тактического десанта разведчиков оказались втянутыми в продолжительный бой, длившийся двое суток.

По данным командира разведывательного батальона майора П. В. Корытного, 783-й ОРБ потерял убитыми 21 и ранеными 36 человек (включая тяжёлое ранение самого командира ОРБ).
По утверждению начальника разведки 201-й МСД Н. Кузьмина общие потери 783-го ОРБ и приданых подразделений были 21 человек убитыми и 40 ранеными.
Учитывая потери приданого 783-му ОРБ — инженерно-сапёрного взвода из 541-го ОИСБ в 2 человека убитыми — потери 783-го ОРБ убитыми составили 19 человек.

Всё же основная задача горного этапа операции «Манёвр» была выполнена. Противник был блокирован в горном районе, и как планировалось замыслом операции не смог выйти на дорожные коммуникации для осуществления диверсий.
Основная часть отряда сумела избежать полного уничтожения и оставив позиции ушла от советских войск в ночь с 17 на 18 июня. В ущелье было найдены трупы мятежников, много оружия и боеприпасов.
Подошедшее подкрепление, прочесывая ущелья, обнаружило трупы мятежников, много оружия и боеприпасов. Но все указывало на то, что ночью, основным силам мятежников все же удалось ускользнуть через перевал на Талукан, либо через отрог, который вел в ущелье Явур и далее на Ишкамыш

Примечания

Литература 
 
 «Афганистан: От войны 80-х до прогноза новых войн» генерал Е.Г Никитенко стр.257

Ссылки 
 И. Дауди «Большая игра в Афганистан» с. 156 — 160. ISBN: 978-5-600-02388-8 ББК Ц 35 (0) 63 / Д 21
 «Комбат с позывным КОБРА». Рассказ комбата майора П. В. Корытного журнал МО «Армейский сборник» февраль 2016 года
 «Две трагедии 783 ОРБ» Кузьмин Н. М.
 Полковник Н.Кузьмин «Войсковые разведчики в Афгане. Записки начальника разведки дивизии»
 А.Рамазанов «Трагедия в ущелье Шаеста»
 Бой 783-го отдельного разведывательного батальона в провинции Тахар в июне 1986 года Телепередача «На войне, как на войне» А.Украинского телеканал «ЗВЕЗДА»

Июнь 1986 года
Афганская война (1979—1989)
Сражения Афганистана
Сражения СССР
1986 год в СССР
1986 год в Афганистане